Васи́лий Гли́нский:
 Глинский, Василий Львович (после 1470—1515) — князь Глинский, брат и соратник князя Михаила Глинского.
 Глинский, Василий Михайлович (ум. 1565) — князь, московский воевода и боярин.